«Джон Уик» () — американская медиафраншиза, созданная продюсером , сценаристом  и компанией Summit Entertainment (Lionsgate). Основана на киносерии из трёх боевиков — «Джон Уик» (2014), «Джон Уик 2» (2017) и «Джон Уик 3» (2019), которые рассказывают историю одноимённого наёмного убийцы в отставке. Каждый из фильмов был спродюсирован Иваником и срежиссирован Чадом Стахелски по сценарию Колстада. На должности не указанного в титрах сорежиссёра первого фильма также выступил Дэвид Литч. Главную роль в киносерии исполнил Киану Ривз, в прошлом работавший со Стахелски и Литчем над серией «Матрица».

Все три фильма были успешны как по оценкам зрителей и критиков, так и коммерчески, собрав в мировом кинотеатральном прокате свыше 580 млн долларов при производственном бюджете в 115—145 млн. В июне 2021 года начались съёмки фильма «Джон Уик 4».

Помимо серии фильмов, франшиза также насчитывает серию видеоигр, выходивших с 2017 по 2019 годы, и книгу комиксов, изданную в 2017 году. Также планируется выпуск фильма-продолжения, побочного фильма и телесериала, которые ещё не начали сниматься и находятся на раннем этапе производства.

Фильмы

Джон Уик (2014) 

Когда сын гангстера крадёт его машину и убивает его собаку, бывший наёмный убийца Джон Уик идёт против целой мафии, чтобы отомстить.

Джон Уик 2 (2017) 

Вынужденный выплачивать долг своей прошлой жизни, Джон Уик по заданию убивает человека, которого он не желает убивать, а затем испытывает предательство своего спонсора.

Джон Уик 3 (2019) 

Джон Уик находится в бегах, так как его преследуют за открытый контракт на общую сумму 14 миллионов долларов на его жизнь и за нарушение основного правила: убийство на территории отеля «Континенталь». Жертва была членом Высокого Стола, который заказал открытый контракт. Джон должен был быть уже казнён, за исключением того, что менеджер «Континенталя», Уинстон, предоставил ему льготный период в один час до того как он «excommunicado» — членство отменено, запрет на все службы и изоляция от других участников. Джон использует индустрию услуг, чтобы остаться в живых, поскольку он борется и убивает, чтобы покинуть Нью-Йорк.

Джон Уик 4 (2023) 

О начале работы над фильмом «Джон Уик 4» было объявлено в мае 2019 года, сразу после премьеры «Джона Уика 3». Тогда же была названа и ориентировочная дата премьеры — 21 мая 2021 года. Режиссёром, как и в предыдущих лентах, планирует выступить Чад Стахелски, а главную роль сыграет Киану Ривз. Последний в апреле 2019 года заявил, что будет играть Джона Уика, пока его «держат ноги».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса предпроизводственный этап был приостановлен, а съёмки так и не начались. В апреле того же года режиссёр Чад Стахелски заявил, что дата начала съёмок остаётся неизвестной, а 1 мая компания Lionsgate перенесла дату выхода на год — 27 мая 2022 года. Съёмки начались в июне 2021 года. Далее выход фильма перенесли на 2023 год из-за пандемии COVID-19.

Планируемые проекты

Джон Уик 5 
Начало раннего этапа разработки пятого фильма франшизы было официально анонсировано в августе 2020 года. Съёмочный период изначально планировалось начать сразу после завершения производства четвёртой ленты, однако с тех пор из-за кризисного периода, возникшего в индустрии и мире в целом, конкретной информации о проекте не поступало.

Балерина (фильм-ответвление) 

В июле 2017 года Lionsgate приобрёл сценарий, предварительно названный «Балерина», в надежде на то, чтобы переработать его и включить в серию фильмов о Джоне Уике в качестве спин-оффа с целью расширения франшизы. Сообщается, что история рассказывает о ребёнке-убийце в вымышленном мире, созданном для фильмов Джона Уика.

Безымянный фильм-кроссовер 
В июле 2017 года Дэвид Литч обсудил потенциал кроссовера с участием титульного убийцы франшизы и «Взрывной блондинки». Литч был режиссёром последнего проекта, после того как выступил сорежиссёром Джона Уика. Создатель фильма заявил, что все вовлечённые лица обсуждали возможность, и что они сделают это, как только будет разработана достаточно хорошая история.

Континенталь (мини-сериал) 

В июне 2017 года было объявлено, что Чад Стахелски и писатель Дерек Колстад создают телевизионный сериал для Lionsgate, основанный на персонажах и местах действия фильмов о Джоне Уике, условно под названием «Континенталь». Как сообщается, сериал посвящён убежищу для наёмных убийц, которое фигурирует в фильмах. Позже в том же году стало известно, что Ривз снова сыграет роль Джона Уика в телесериале.

В январе 2018 года сериал был заказан в эфир каналом Starz. Крис Коллинз станет сценаристом и шоураннером сериала, а Дэвид Литч, Киану Ривз и Чад Стахелски — продюсерами сериала. Стахелски также будет режиссёром пилотного эпизода.

К октябрю 2021 года стало известно, что в мини-сериале снимутся Мел Гибсон и . Последний был утверждён на роль молодого Уинстона Скотта из франшизы «Джон Уик». В ноябре 2021 года стало известно, что в проекте снимутся Питер Грин и Айомид Адеган, которые сыграют роли молодых дяди Чарли и Харона, а  исполнит роль персонажа по имени Мэйхью. В начале февраля 2022 года Кэти Макграт была утверждена на роль «Судьи»,  — на роль Дженкинса, Адам Шапиро — на роль Лемми, а Марк Мусаси и Марина Мазепа — на роли Гензель и Гретель соответственно.

Работа над фильмом 
Идея для «Джона Уика» была придумана сценаристом Дереком Колстадом, который начал работу над сценарием об отставном убийце, который жаждет мести, под названием «Scorn» (). После месяца работы он завершил набросок сценария и передал его различным клиентам, получив как минимум три предложения. Когда Колстад впервые задумался о написании сценария, на него повлияли классика киномира и темы мести и антигероя, а также — что может разыграться, если «Худший из существующих людей нашёл спасение […] Когда источник его спасения отобран […] Открываются ли врата Аида?»

3 декабря 2012 года было объявлено, что Thunder Road Pictures приобрела сценарий на дискреционные средства, при этом Kolstad согласился из-за плана Thunder Road о создании фильма сразу. Когда глава «Thunder Road Pictures» Бэзил Иваник впервые прочитал оригинальный сценарий Колстада, его сразу же привлёк главный герой Уик, заявив: "Тон сценария был бунтарским и действительно развлекательным. Он также восхищался эмоциональным весом и темой действия вещи. После того, как Thunder Road выбрала сценарий, Колстад провёл дополнительные месяцы, обновляя сценарий вместе с ними. В оригинальном сценарии персонаж Джона Уика был написан как «человек которому за шестьдесят», чтобы играть роль, учитывая легендарную репутацию заглавного персонажа как уважаемого убийцы. Тем не менее, Иваник полагал, что это не имеет значения, и слегка изменил первоначальное видение, заявив: «Вместо этого мы решили искать кого-то кто не является старше в прямом смысле слова, но имеет обширную историю в мире кино».

7 мая 2013 года было объявлено, что Киану Ривз начал переговоры о съёмках в фильме в апреле, а позже был подтверждён как главный герой фильма, после того как Иваник и Питер Лоусон из Thunder Road показали ему сценарий, который он считал многообещающим и далее заявил: «Мне нравится роль, но хочется, чтобы вся история, весь ансамбль ожили». Ривз и Колстад тесно сотрудничали в дальнейшей разработке сценария и сюжета, со сценаристом, заявляющим: «Мы потратили столько же времени на развитие других персонажей, сколько и на его. [Киану] признаёт, что сила сюжета заключается даже в мельчайших деталях». Название фильма позже он был изменён с «Scorn» на Джон Уик, поскольку, по словам Колстада, «Киану так понравилось имя, что Ривз все время повторял всем, что снимает фильм под названием „Джон Уик“, и продюсеры согласились, сменив название.»

Во время обсуждений истории для Джона Уика Ривз связался с Чадом Стахелски и Дэвидом Литчем, с которым он первоначально встретился на съёмочной площадке «Матрицы», чтобы узнать, заинтересованы ли они в хореографии или режиссуре экшн-сцен. Ривз восхищался работой Стахелски и Литча, которые выполняли, ставили хореографию и координировали, заявляя, что «Когда я получил сценарий … Я сразу подумал о Чаде и Дейве для экшн-дизайна, но я втайне надеялся, что они захотят его режиссировать». Затем он добавил: «Я знал, что им понравится жанр, и я знал, что они полюбят Джона Уика. И я подумал, что создаваемые миры — реальный мир, а затем этот подземный мир — будут привлекательны для них, и это было». После прочтения сценария Колстада, Стахелски и Литч рассказали Ривзу, что хотят рассказать историю о Джоне Уике, поскольку у них обоих было желание участвовать в проекте в качестве режиссёров. Под впечатлением энтузиазма Ривза и качества сценария, Стахелски и Литч сказали ему, что они хотят снять фильм, а затем представили ему свою версию истории, основанную на «[…] идее [Уика] как городской легенде, триллер фильм об убийце с реалистичной атмосферой и потусторонним окружением». Впечатлённый их концепцией, Ривз поддержал пару, и Стахелски и Литч подали идею в студию, которая наняла их для режиссуры, вопреки их первоначальной просьбе руководить вторым блоком фильма. 7 мая 2013 года было объявлено, что Стахелски и Литч должны были руководить фильмом вместе, хотя позднее Гильдия режиссёров Америки постановила, что только Стахелски будет иметь титул режиссёра. Литч был зачислен как продюсер.

Было подтверждено, что основные съёмки первого фильма начались в Нью-Йорке с оригинальным расписанием который должен был состояться с 25 сентября по 5 декабря с процессом съёмок, запланированным на продолжение в Нью-Йорке и его окрестностях и в Нью-Йоркской агломерации.

В феврале 2015 года режиссёры Чад Стахелски и Дэвид Литч заявили, что началась работа над продолжением Джона Уика. В том же месяце Джон Фелтаймер, генеральный директор Lionsgate, заявил во время телефонной конференции, что «мы видим Джона Уика как франшизу из нескольких серий». Кроме того, сообщалось, что Колстад должен вернуться, чтобы написать сценарий. В мае 2015 года было подтверждено, что продолжение было подтвержденно, и Lionsgate будет продавать фильм на Каннском кинофестивале. Основные съёмки фильма начались 26 октября 2015 года в Нью-Йорке. Позднее они происходили в Риме, а затем возобновились в Монреале, Канаде, 27 октября 2016 года.

Источники вдохновения для серии фильмов 
Режиссёр Чад Стахелски отметил некоторые фильмы которые оказали влияние на Джона Уика: «Хороший, плохой, злой» (1966), «Выстрел в упор» (1967), «Красный круг» (1970) и «Наёмный убийца» (1989).

Стахелски сказал о «Хорошем, плохом и злом»: «Посмотрите на Клинта Иствуда в [фильме] — там так много недосказанной истории. Мы большие сторонники того чтобы оставить простор для воображения. Мы просто дадим вам немного золотых монет, а потом, „откуда золотые монеты?“ Мы доберёмся до этого. Пусть ваше воображение поработает над этим.» Он также сказал, что «Выстрел в упор» (1967) оказал влияние на Джона Уика: «Одним из главных источников вдохновений фильма был „Выстрел в упор“. Мы смотрели его по кругу в нашем офисе, и у него есть пара увлечений [в Джоне Уике]». Пак Чан-вук «Трилогия отмщения» (2002—2005) и «Ли из ниоткуда» (2010) Ли Чон Бома повлияли на фильм из-за «[их] минималистской композиции и графического характера».

Для сценариста Дерека Колстада, Алистер Маклин и Стивен Кинг оказали огромное влияние на создание истории Джона Уика с точки зрения характеристики и построения мира, заявив, что: «Маклин мог построить мир, а Кинг мог вас удивить тем, на что действительно был способен главный герой». Помимо фильмов, Стахелски и Литч вдохновлялись визуальными стилями 60-х и 70-х годов, а также кинематографическим влиянием, в том числе Серхио Леоне, Акирой Куросавой, Стивом МакКуином, Ли Марвином, Уильям Фридкином и Сэмом Пекинпой. С самим Стахелским он заявил: «Весь путь от Куросавы до Серхио Леоне. Нам нравится чувствительность к спагетти в западном стиле, часть композиции». Несмотря на вдохновение и подражание жанру нуар-кино, Стахелски также добавил, что «Нуар, возможно, был для нас менее влиятельным, чем другие вестерны, Куросава и тому подобное. Я думаю что мы хотели сделать такого крутого персонажа».

Актёры и персонажи 
Список актёров которые изображали персонажей появляющихся в Джон Уик фильмах.

Съёмочная группа

Критика 
На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes первый фильм получил рейтинг одобрения 86 %, основанный на 202 отзывах, со средней оценкой 7.2 / 10. Критический консенсус сайта гласит: «Стильный, захватывающий и головокружительно кинетический, Джон Уик служит удовлетворительным возвращением к действию для Киану Ривза — и, похоже, это может быть первая из франшизы». Metacritic, ещё один агрегатор отзывов, присвоил фильму средневзвешенную оценку 68 из 100, основываясь на 40 критиках, что указывает на «в целом благоприятные отзывы». CinemaScore сообщила, что зрители дали фильму оценку «B» по шкале от A + до F.

На сайте «Rotten Tomatoes» Джон Уик 2 имеет рейтинг одобрения 89 % на основании 245 рецензий и средний рейтинг 7,5/10. Критический консенсус сайта гласит: «Джон Уик 2 делает то что должен сиквел, — что в этом случае означает удвоение безостановочного, захватывающего хореографического действия, которое сделало его предшественника таким развлекательным». На Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг, фильм имеет 75 баллов из 100, основанных на 43 критиках, что указывает на «в целом положительные отзывы». Аудитории, опрошенные CinemaScore, дали фильму средний балл «А-» по шкале от А + до F.

В других медиа

Видеоигры

John Wick Chronicles 

7 августа 2015 года Lionsgate и Starbreeze Studios объявили о партнёрстве в разработке шутера от первого лица для VR-шлема HTC Vive по мотивам фильма. Разработкой занималась студия Grab Games. WEVR разработал вводный опыт для игры. Игра была выпущена 9 февраля 2017 года под и имеет отдельный сюжет, в основе которого лежит отель Континенталь.

John Wick Hex 

8 мая 2019 года была анонсирована John Wick Hex — игра в жанре тактической RPG. Разработкой занимается инди-разработчик Майк Бителл, издателем игры выступает Lionsgate Games.

Гостевые участия 
 Payday 2
23 октября 2014 года, в рамках рекламной кампании первого фильма и внутриигрового ивента Crimefest 2014, в игру Payday 2 был введён Джон Уик в качестве игрового персонажа.

9 октября 2016 года, в рамках внутриигрового ивента Hoxton’s Housewarming Party, в игру добавили монеты Континенталь, которые позволяют покупать модификации для оружия или улучшения для Убежища.

20 октября 2016 года для игры вышло платное DLC John Wick Weapon Pack, которое добавляет в игру оружие из первого фильма.

10 февраля 2017 года в рамках рекламной кампании второго фильма для игры вышло платное DLC John Wick Heists, которое добавляет в игру 2 новых ограбления, одно из которых связана с сопровождением Харона до Континенталя.

Из секретной концовки игры можно узнать, что действие игры происходит до событий первого фильма.

 Fortnite
Скин Душегуб (), который похож на Джона Уика, был выпущен в Fortnite в качестве награды за достижение 100 этапа 3 сезона игры.

16 мая 2019 года в рамках рекламной кампании третьего фильма в игру ввели скин самого Джона Уика и новый режим Wick’s Bounty.

Книги и комиксы 
В 2017 году был выпущен комикс, создателями которого выступили Грег Пак и Джованни Валлета. Издателем комикса является Dynamite Entertainment.

Примечания 

 
Фильмы Summit Entertainment
Фильмы Lionsgate Films
Медиафраншизы